Bukovac kan syfta på följande platser:

 Bukovac (Brčko)
 Bukovac (Doboj)